Той Долс () са британска пънк група създадена през 1979 г. Той Долс са известни с хумористичните си текстове и поведение.

Външни препратки 
 Официална страница
 "Nellie the Elephant" (Слона Нели) на Ю Тюб
 Той Долс "Idle Gossip" на Ю Тюб

Английски рок групи
Британски пънк групи